Voici la liste des planètes mineures numérotées de 507001 à 508000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.
Certaines dates ont une note précisant que les circonstances de la découverte renvoient aux règles définies dans la circulaire MPEC 2010-U20 du Centre des planètes mineures.

Planètes mineures 507001 à 508000

507001-507100

507101-507200

507201-507300

507301-507400

507401-507500

507501-507600

507601-507700

507701-507800

507801-507900

507901-508000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Notes et références 

Liste des planètes mineures de 500 001 à 600 000